Кельне́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 45 км на південний захід від Ренна, 60 км на схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2017 року Кельнек було приєднано до муніципалітету Карантуар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 237 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 514,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кельнек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кельнек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан